Southern League 1904–05 var den 11. sæson af den engelske fodboldliga Southern League. Ligaen havde deltagelse af 30 hold, der var opdelt i to divisioner med 18 og 12 hold, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Bristol Rovers FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Resultater

Division One

Division Two

Udvidelse af ligaen 
Der blev valgt ét nyt hold ind i Division One:
Norwich City FC

Der blev valgt fire nye hold ind i Division Two:
Crystal Palace FC
Leyton FC
St Leonards United FC
Southern United FC

Kilder / eksterne henvisninger 
 Football Club History Database 
 RSSSF – Southern League 
 My Football Facts – Southern Football League 1894-95 to 1919-20

Noter 

Sæsoner i Southern League
Fodbold i 1904
Fodbold i 1905